Перога́нич, також Пирога́нич — українські прізвища. В польській транскрипції .

Походження 
Слов'янский варіант: від пиріг через .  

Давньоперський варіант. Український лінґвіст, професор Костянтин Тищенко у книзі «42 епохи українських мовних контактів», сторінка 547, відносить походження прізвище Пероганич до часів 24-ї сатрапії Ахаменідів (V століття до н.е., коли територія сучасної України була частиною потужної іранської імперії) і вважає коренем прізвища  pairāhan — плащ, мантія.

Історичні згадки 
Зустрічається в Австрійських кадастрових записах 1787 року, які згадує Іван Красовський, серед мешканців лемківського села Руська Ропиця (Lemko Surnames cited by Krasovs'kyj from 1787 Austrian Cadastral Records) як Piroganicz.

Зустрічається у Покажчику жертв австро-мадярського терору під час першої світової війни 1914–1918 рр. на областях Галицької і Буковинської Русі з біографічними та бібліографічними даними:

Прізвище «Пироганич» внесене до «Довідника українських прізвищ» авторства Юліана Редька.

Поширеність прізвища в Україні 
Пероганич — 85 198-е за поширеністю прізвище в Україні. Загалом налічує 43 носії. Найбільше із них проживають у Івано-Франківську — 8, Коломиї — 5, Соснівці — 5.

Пироганич — 77 219-е поширеністю прізвище в Україні. Загалом налічує 50 носіїв. Найбільше із них проживають у: Івано-Франківську —10, Рожищі — 6, Миловому — 5.

Відомі носії 

 Пероганич Юрій Йосипович
 Череп-Пероганич Тетяна Павлівна

Примітки 

Українські прізвища